Oulad peut désigner :
 en  ; « fils », « enfants » ou « descendants » de


Divers 
 Oulad Ziane, une tribu marocaine.

Toponyme 

 Oulad H'Riz Sahel est une ville du Maroc.
 Oulad est un village du Cameroun.

Patronyme 

 Chahid Oulad El Hadj (1988-), boxeur néerlando-marocain.
 Noureddine Oulad Ben Youssef (1995-), joueur international néerlandais de futsal.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme marocain